Norra Furuholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norra Furuholmen, Nagu, Åboland, 
 Norra Furuholmen (vid Högsåra, Kimitoön), Åboland, 
 Norra Furuholmen (vid Hitis, Kimitoön), Åboland,

Se även
Furuholmen
Södra Furuholmen

Robotskapade Finlandförgreningar